Vergoz peut désigner :
Le chantier Vergoz, un chantier naval à Concarneau.
Aude Palant-Vergoz, juriste réunionnaise.
Benjamin Vergoz (1793-1877) , maire de Sainte-Marie (Ile de la Réunion).
Raoul,Georges, René,Vergoz (1897-) général de brigade d'infanterie  promotion de la dernière de la Grande Guerre (la « Saint-Cyrienne »)
Fabien Vergoz (1987-), footballeur réunionnais.
Michel Vergoz(1950-), homme politique réunionnais.
Sabine Vergoz-Thirel, femme de lettres et artiste-peintre réunionnaise.